Термин бовис има више значења:

 Бовисова скала, термин који се користи у радиестезији за описивање животне енергије;
 -{Babesia bovis}-, једноћелијски паразит